En géologie le mot plissement possède trois significations : 

 Le terme est parfois pris comme synonyme de pli. 

 Plus souvent, il désigne une phase de déformation se traduisant notamment par des plis. Le terme est alors plus ou moins synonyme d'orogenèse. Ainsi parle-t-on, par exemple, de plissement alpin comme synonyme d'orogenèse alpine, de plissement hercynien comme synonyme d'orogenèse hercynienne ou de plissement calédonien comme synonyme d'orogenèse calédonienne.

 Plus strictement, il s'applique aux processus géologiques qui courbent une surface initialement plane : la courbure est un pli.

Par ailleurs, un relief de plissement est un relief structural. 

Orogenèse